Респіратор (пристрій) - засіб індивідуального захисту органів дихання від домішок пилу у повітрі
 Респіратор (науково-виробничий центр)
 Респіратор (медицина) - апарат для проведення штучної вентиляції легень.